Apium tritoliatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Emil Bernhard Koehne. Apium tritoliatum ingår i släktet sellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sellerier
tritoliatum